Ройалл Тайлер (; 18 июня 1757, Бостон  — 26 августа 1826, Братлборо, Вермонт, США) — американский политик, , , , .

Биография 
Родился в семье богатого торговца и политика. Окончил Бостонскую латинскую школу. Изучал право в Гарвардском колледже, где однокурсником был Кристофер Гор. Затем принял участие в Американской революции, сражался при штурме Род-Айленда. Федерал.

После войны работал юристом в Портленд (Мэн), затем в Брейнтри (Массачусетс). В 1801 году был избран судьей Верховного суда Вермонта, позже стал его председателем (1807—1812).

Автор первой профессионально поставленной на американской сцене пьесы «Контраст» (1787), которая посвящена различиям между Америкой и Европой и напоминает английские комедии того времени. Р. Тайлеру удалось создать очень популярное «произведение» для американской сцены. На премьере пьесы присутствовал Джордж Вашингтон и несколько членов 1-го Конгресса США.

Кроме того, его перу принадлежат шесть пьес, музыкальная драма, два стихотворения, ряд эссе и юридических трактатов.

Тайлер был прототипом персонажа судьи Джеффри Пинчена, злодея в романе Натаниэля Готорна «Дом о семи фронтонах».

Умер от рака, который годами разъедал и изуродовал его лицо.

Избранные произведения 
 The Algerine Captive (1797)
 The Yankey in London (1809)

Примечания

Ссылки 
 Royall Tyler
 Royall Tyler

Судьи США
Судьи Верховного суда Вермонта
Революционеры США
Выпускники Бостонской латинской школы
Выпускники Гарвардской школы права
Умершие от рака
Похороненные в Вермонте
Прототипы литературных персонажей